Дом молодёжи — культурно-досуговый центр молодёжи, а также здание, в котором этот центр размещается.

Здания 
 Дом молодёжи — здание в Белграде.
 Дом молодёжи — здание в Воронеже.
 Дом молодёжи — здание в Выборге.
 Дом молодёжи — здание в Ереване.

См. также 
 Дворец молодёжи